Athamanta matthioli är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Xaver von Wulfen och Nikolaus Joseph von Jacquin. Athamanta matthioli ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
matthioli